Хво́ево () — остановочный пункт в Несвижском районе Минской области. Железнодорожная платформа находится между платформой Липа и станцией Погорельцы.

Платформа расположена рядом с одноимённой деревней Хвоево и деревней Клепачи, в нескольких километрах от аг. Снов

История 

В 1915-1916 году после немецкой оккупации города Барановичи от ныне несуществующей станции Хвоево была проложена железнодорожная линия Хвоево - Снов - Синявка - Ганцевичи. В середине 20-х годово была разобрана за ненадобностью.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги